El príncipe Carlos Hohenzollern (Bucarest, Rumanía, 8 de enero de 1920 - Londres, Inglaterra, 27 de enero de 2006), también conocido como Mircea Grigore Carol al României (en español, Mircea Gregorio Carlos de Rumanía) o como Carlos Lambrino (de acuerdo con su certificado de nacimiento original), fue el único hijo del rey Carlos II de Rumanía y de su primera esposa Juana María Lambrino.

Matrimonio y descendencia 
Carlos contrajo matrimonio en tres oportunidades. Primeramente se casó con Helene Henriette Nagavitzine (París, 26 de mayo de 1925 - ibíd., 22 de marzo de 1948 en Paris, Francia). Fruto de este matrimonio, que terminó en divorcio, nació un hijo:
 Pablo Felipe Hohenzollern (n. 13 de agosto de 1948, en Paris, Francia).
Luego volvió a casarse el 20 de diciembre de 1960, en Paris, esta vez con la ciudadana norteamericana Thelma Jeanne Williams (Nashville, Tennessee, 15 de noviembre de 1930 - Rutland, Vermont, 5 de junio de 1988). El matrimonio terminó en divorcio en 1977, pero antes tuvieron hijo:
 Alejandro Hohenzollern (Poole, Dorset, Inglaterra, 1 de septiembre de 1961).
Contrajo nupcias por tercera vez con Antonia Colville (1939-2007), el 27 de junio de 1984 en Fulham, Inglaterra.

Ancestros 

Casa de Hohenzollern-Sigmaringen
Príncipes
Nacidos en Bucarest
Fallecidos en Londres
Nobles de Rumania